(477) Италия () — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 23 августа 1901 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Италии, средиземноморского государства на юге Европы.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь стран